Camilo (cantor) — cantor colombiano
Camilo de Lellis — santo católico
Marco Fúrio Camilo — político, militar e estadista romano
Camilo Aldao — localidade argentina
Camilo Castelo Branco - escritor português

Prenomes
Desambiguações de prenomes